U 98 bezeichnet:
 SM U 98, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg
 U 98 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg

U98